Oksana () est un prénom féminin ukrainien. Il est porté entre autres par :

 Oksana Akinchina, une actrice russe née en 1987.
 Oksana Baiul, une patineuse artistique ukrainienne née en 1977.
 Oksana Khvostenko, une biathlète ukrainienne née en 1977.
 Oksana Domnina, une patineuse russe née en 1984.
 Oksana Kazakova, une patineuse artistique russe née en 1975.
 Oksana Grichtchouk, une patineuse artistique russe née en 1972.
 Oksana, une actrice pornographique française née en 1982.
 Oksana Chusovitina, une gymnaste allemande d'origine ouzbek.
Oksana Chatchko, une artiste peintre et militante activiste féministe et anarchiste ukrainienne, née en 1987, décédée en 2018

Prénom féminin